Jack Herer puede referirse a:

 Jack Herer (1939-2010), activista (pro-cannabis) estadounidense;
 Jack Herer, variedad cannábica.

en:Jack Herer (disambiguation)